Die österreichische Fußballmeisterschaft wurde 2018/19 zum 107. Mal ausgetragen. Die höchste Spielklasse ist die österreichische Bundesliga, die in dieser Saison zum 45. Mal durchgeführt und erstmals seit der Saison 1992/93 wieder von zwölf Mannschaften bestritten wurde. Diese ermittelten in zunächst zwei Durchgängen die Teilnehmer in der Meister- und der Qualifikationsgruppe; in der Meistergruppe wurden daraufhin der österreichische Fußballmeister sowie die ersten drei Vertreter Österreichs in den internationalen Bewerben der Saison 2019/20 bestimmt. Zudem wurde in den Europa-League-Playoffs der vierte Teilnehmer Österreichs an der Europa-League-Qualifikation ermittelt. Der fünfte Teilnehmer war der ÖFB-Cup-Sieger. Die zweithöchste Spielklasse ist die 2. Liga, die 2018/19 zum 44. Mal ausgetragen wurde.

Erste Leistungsstufe – Bundesliga 

Die Bundesliga ist die höchste Spielklasse im österreichischen Fußball. Diese wurde in der Saison 2018/19 zum 45. Mal ausgetragen und ermittelte den 107. österreichischen Fußballmeister. Als Hauptsponsor trat, wie in den Vorjahren, der Sportwetten-Anbieter Tipico auf, weshalb die offizielle Liga-Bezeichnung Tipico-Bundesliga lautete.

Niederösterreich, Wien und die Steiermark stellten je zwei Vereine, das Burgenland, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg je einen. In der Saison 2018/19 war erstmals seit der Saison 2013/14 wieder ein Tiroler Verein in der Bundesliga vertreten. Zum ersten Mal seit Gründung der Bundesliga hatte jedes Bundesland zumindest einen Verein in der höchsten Spielklasse.

Der TV-Anbieter Sky Deutschland GmbH hatte die Rechte, alle Bundesligaspiele in voller Länge zu zeigen, die auf dem Kanal sky sport austria im Pay-TV ausgestrahlt wurden. Der Sender zeigte alle Spiele in Konferenzschaltung und als Einzelspiele. Zudem wurden vier Spiele sowie eine Highlight-Sendung im Free-TV gesendet. Die Telekom-Tochter A1 hatte die Free-TV-Rechte für vier Spiele erhalten. Drei Spiele, darunter ein Wiener Derby im Grunddurchgang, das Eröffnungsspiel im Frühjahr sowie ein frei wählbares Spiel der Qualifikationsgruppe, waren lediglich für Kunden von A1 kostenlos zu sehen. Das Eröffnungsspiel hingegen war über die Streamingplattform von A1 auch für Nicht-Kunden kostenlos empfangbar. Weiters wurden die Play-off-Spiele zur Europa-League von Sky kostenlos im Livestream gezeigt. Hightlightsendungen gab es auf Sky, im ORF sowie bei oe24.tv. Auch LAOLA1 bot auf seiner Internetseite Highlights der Spiele an.

Modus 
In der Saison 2018/19 traten erstmals zwölf Klubs in zunächst 22 Runden gegeneinander an. Jede Mannschaft spielte somit jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jede andere Mannschaft. Danach kamen die besten sechs Mannschaften in die Meistergruppe und die restlichen sechs in die Qualifikationsgruppe. Die Punkte aus dem Grunddurchgang wurden halbiert, halbe Punkte abgerundet. Wären zwei Klubs am Ende des Finaldurchgangs punktgleich gewesen und wurde bei einem dieser Klubs ein halber Punkt abgerundet worden, wäre dieser Klub vorgereiht worden. Wäre bei keinem oder bei beiden Klubs abgerundet worden, wäre als nächstes Entscheidungskriterium die Tordifferenz herangezogen worden. Wäre auch diese gleich gewesen, wären die weiteren vier bestehenden Entscheidungskriterien herangezogen worden.

Danach folgte noch für die Plätze 4 und 5 der Meistergruppe und für den Sieger der Qualifikationsgruppe ein Europa-League-Playoff, in dem der letzte Europacup-Startplatz ausgespielt wurde.

Aufgrund der Europacup-Ergebnisse der österreichischen Mannschaften in der Saison 2017/18 belegte Österreich zum Ende der Saison den 11. Platz der UEFA-Fünfjahreswertung. Somit wurden über die Bundesliga und den ÖFB-Cup in der Saison 2018/19 zwei Startplätze für die Champions League und drei für die Europa League ausgespielt. Der Meister der Bundesliga stand fix in der Gruppenphase der UEFA Champions League, der Vize-Meister startete in der dritten Qualifikationsrunde; der Cupsieger war für die UEFA Europa League startberechtigt, der Dritte sowie der Sieger des Europa-League-Playoffs spielten in der Qualifikation zu dieser.

Der Letztplatzierte der höchsten Spielklasse musste in die 2. Liga absteigen.

Gelbe Karten sowie Sperren aus Gelben, Gelb-Roten und Roten Karten wurden vom Grund- in den Finaldurchgang mitgenommen.
Zwischen dem Finaldurchgang und den Play-off-Spielen blieben nur Sperren nach Gelb-Roten bzw. Roten Karten aufrecht. Die Sperren durch Gelbe Karten bzw. die Anzahl der Gelben Karten wurden nach dem Finaldurchgang gelöscht, das heißt in den Play-off-Spielen waren keine Gelb-Sperren möglich. Das sollte sicherstellen, dass die Klubs in den Play-off-Spielen mit den bestmöglichen Mannschaften antreten konnten.

Die drei Partien am Samstag begannen jeweils um 17:00 Uhr. Am Sonntag folgten dann ab September noch zwei Spiele um 14:30 Uhr sowie ein Spiel um 17:00 Uhr. Im Juli und August wurden alle Sonntagsspiele um 17:00 Uhr angepfiffen.

Grunddurchgang

Tabelle

Tabellenverlauf

Tabellenführer/-letzter

Spiele im Detail

Hinrunde

Rückrunde

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Meistergruppe

Tabelle

Tabellenführer

Spiele im Detail

Hinrunde

Rückrunde

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Qualifikationsgruppe

Tabellenführer/-letzter

Spiele im Detail

Hinrunde

Rückrunde

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Europa-League-Playoffs 
In den Europa-League-Playoffs wird der letzte Europacup-Startplatz vergeben. Zunächst traf der Sieger der Qualifikationsgruppe in einem Heimspiel auf den Zweitplatzierten der Qualifikationsgruppe. Daraufhin traf der Sieger dieser Partie in einem Hin- und Rückspiel auf den Fünftplatzierten der Meistergruppe. Der Sieger aus diesem Spiel startete dann in der 2. Qualifikationsrunde (Pokalsieger- und Verfolgerweg) der UEFA Europa League 2019/20.

1. Runde 
Das Spiel fand am 28. Mai 2019 um 19:00 Uhr statt.

|}

2. Runde 
Das Hinspiel fand am 30. Mai, das Rückspiel am 2. Juni 2019, jeweils um 17:00 Uhr, statt.

|}

Spiele im Detail

Spielerstatistiken

Torschützenliste

Vorlagenliste

Erhaltene Karten

Spiele ohne Gegentor

Spielstätten 
Die Spielstätten sind nach Kapazität der Stadien geordnet.

Mannschaftskader

Trainerwechsel

Zweite Leistungsstufe – 2. Liga 

Die 2. Liga ist die zweithöchste Spielklasse im österreichischen Profifußball und wurde in der Saison 2018/19 zum 44. Mal und das erste Mal unter diesem Namen ausgetragen.

Oberösterreich stellte vier Mannschaften, Niederösterreich drei. Die Steiermark, Wien und Tirol stellten je zwei Mannschaften. Salzburg, Kärnten und Vorarlberg waren mit je einer Mannschaft vertreten. Das Burgenland stellte keine Mannschaft in der 2. Liga 2018/19.

Modus 
In der Saison 2018/19 traten ab dieser Saison 16 Mannschaften an. Jede Mannschaft spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jede andere Mannschaft.

Der Meister der Liga stieg in die Bundesliga auf. Die Mannschaften auf den Rängen 14, 15 und 16 wären in die jeweilige Regionalliga abgestiegen, hätten nicht der SC Wiener Neustadt und der FC Wacker Innsbruck II jeweils einen Lizenzentzug hinnehmen müssen.

Tabelle 
Der FC Liefering, der FC Juniors OÖ, die Young Violets Austria Wien und der FC Wacker Innsbruck II wären als Zweitmannschaften bzw. Farmteams von Bundesligisten auch bei einem Gewinn der Meisterschaft nicht aufstiegsberechtigt gewesen.

Tabellenverlauf 
Der Lizenzentzug und der damit verbundene Zwangsabstieg des SC Wiener Neustadt sowie der Zwangsabstieg des FC Wacker Innsbruck II sind ab dem 28. Spieltag berücksichtigt.

Tabellenführer/-letzter

Spiele im Detail

Hinrunde

Rückrunde

Spielerstatistiken

Torschützenliste

Erhaltene Karten

Spiele ohne Gegentor

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Spielstätten 
Die Spielstätten sind nach Kapazität der Stadien geordnet.

Mannschaftskader

Trainerwechsel

Dritte Leistungsstufe – Regionalliga

Modus 

Die Regionalligen Ost, West und Mitte bilden im österreichischen Fußball die dritte Leistungsstufe. Die Regionalliga Ost wird von den Vereinen des Wiener, Niederösterreichischen und Burgenländischen Fußballverbands gebildet. Die Regionalliga Mitte setzt sich aus Vereinen des Oberösterreichischen, Kärntner und Steirischen Fußballverbands zusammen. Die Regionalliga West bilden Vereine des Salzburger, Tiroler und Vorarlberger Fußballverbands.

Regionalliga Ost

Regionalliga Mitte

Regionalliga West

Weblinks 

 Österreichische Bundesliga: Offizieller Internetauftritt (abgerufen am 25. April 2018)
 fussballoesterreich.at: Internetauftritt (abgerufen am 25. April 2018)

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 2018/19
2018/19